Военно-воздушные силы Азербайджана () — вид вооружённых сил Азербайджана.

По состоянию на 2006 год, численность ВВС Азербайджана составляла .

История 
История военно-воздушных сил Азербайджанской Демократической Республики началась в 1919 году, когда на вооружении появился первый военный самолёт. 14 сентября приказом военного министра генерала от артиллерии Самедбека Мехмандарова был создан авиаотряд. Военный лётчик подпоручик Теймур хан Афшар был назначен начальником авиаотряда при генштабе Азербайджанской армии

История ВВС независимого Азербайджана возобновилась 8 апреля 1992 года, когда лётчик 80-го отдельного штурмового авиаполка РФ старший лейтенант Вагиф Курбанов угнал самолёт Су-25 с авиационной базы Ситалчай и посадил его на гражданском аэродроме в Евлахе. В дальнейшем количество боевых самолётов у Азербайджана значительно возросло. Изменилось также количество и уровень боевой подготовки лётчиков ВВС Азербайджана.

В состав ВВС Азербайджана входят также войска ПВО. На вооружении войск ПВО Азербайджана стоят зенитно-ракетные комплексы С-125, а также зенитные ракетные комплексы дальнего радиуса действия С-200 и С-300. Вкупе с радарными станциями ПВО страны способно отслеживать не только собственное воздушное пространство, но и пространство государств в приграничной полосе.

На 2016 год основные проблемы ВВС — низкий уровень обучения, отсутствие технического обслуживания техники и устаревшей парк авиатехники советской эпохи. В 2008 и 2019 годах при учебных полётах Азербайджан потерял 2 истребителя МиГ-29, рухнувших в Каспийское море.

Структура 
Организационно ВВС Азербайджана состоят из авиации и войск противовоздушной обороны.

В состав ВВС входят смешанный авиационный полк, истребительно-бомбардировочная эскадрилья, а также истребительная, разведывательная и учебная авиаэскадрильи.

В состав войск ПВО входят: четыре зенитных ракетных бригады, один зенитный ракетный полк, два отдельных радиотехнических батальона.

Противовоздушная оборона

Пункты базирования

Боевaя техника 
Данные по численности (если не указано иное) актуальны на 2022 год

Опознавательные знаки

Генералы и офицеры

Рядовые и младший командный состав

Галерея

См. также 
 Войска противовоздушной обороны Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Возможности военной авиации Азербайджана, 15.02.2009
 Азербайджан закупает JF-17
 Регистр обычных вооружений ООН

Азербайджан
Вооружённые силы Азербайджана